Вади́м Алекса́ндрович Медве́дев (настоящее имя — Владимир; 28 апреля 1929, Ялта — 2 марта 1988, Ленинград) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (22 марта 1980).

Биография 
Вадим Медведев родился в Ялте 28 апреля 1929 года. 

Окончил училище при Московском Камерном театре. С 1952 года выступал на сцене Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина, в 1966 году был приглашён Георгием Товстоноговым в Большой драматический театр, где служил до конца жизни.

В кино дебютировал в 1955 году в роли Антона Журбина в фильме «Большая семья». В дальнейшем аристократическая внешность и благородный облик способствовали приглашениям на героико-романтические роли, такие как Онегин, Телегин («Хождение по мукам»), герцог Орсино («Двенадцатая ночь»). Большим успехом актёра стала работа в фильме «Вдали от Родины», где Медведев воплотил на экране образ разведчика Гончаренко. Фильм стал одним из лидеров проката в СССР в 1960 году.

Первая жена — Александра Медведева, от этого брака у артиста было двое детей, дочь Ирина и сын, журналист Вадим Медведев, один из ведущих программы «600 секунд» на Ленинградском телевидении. Внук — Андрей (24.10.1971 г. р.)
 
Вторая жена — Валентина Ковель, актриса, народная артистка СССР.

Умер 2 марта 1988 года в Ленинграде на 59-м году жизни. Похоронен на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге (в 1997 году рядом с ним была похоронена Валентина Ковель).

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (06.08.1964)
 Народный артист РСФСР (22.04.1980)
 медаль «В память 250-летия Ленинграда»

Творчество

Роли в театре 
Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр)
  — «На диком бреге» по Б. Полевому  — Петин

Большой драматический театр им. М. Горького
  — «Традиционный сбор» В. Розова; постановка Г. А. Товстоногова — Сергей Усов
  — «Лиса и виноград» Г. Фигейредо; постановка Г. А. Товстоногова (2-я редакция) — Агностос
  — «…Правду! Ничего, кроме правды!!!» Д. Аля; постановка Г. А. Товстоногова — Альберт Рис Вильямс
  — «Цена» A. Миллера; постановка Р. А. Сироты — Уолтер Франк
  — «Король Генрих IV» У. Шекспира; постановка Г. А. Товстоногова — граф Уэстморленд
  — «Два театра» Е. Шанявский постановка Э. Аксера — Лесничий
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя; постановка Г. А. Товстоногова — Амос Фёдорович Ляпкин-Тяпкин
  — «Мольер» М. Булгакова. Постановка С. Ю. Юрского — де Шаррон
  — «Три мешка сорной пшеницы» В. Тендрякова; постановка Г. А. Товстоногова — Божеумов
  — «Ханума» А. Цагарели; постановка Г. А. Товстоногова — Микич Котрянц
 1978 — «Пиквикский клуб». Инсценировка Н. А. Венкстерн по роману Ч. Диккенса; постановка Г. А. Товстоногова. — Додсон
 1978 — «История лошади». Инсценировка М. Г. Розовского по повести Л. Н. Толстого «Холстомер»; постановка Г. А. Товстоногова — Генерал (ввод)
 1979 — «Мы, нижеподписавшиеся» А. И. Гельмана; постановка Г. А. Товстоногова. — Малисов
 1980 — «Перечитывая заново». Сценическая композиция Г. А. Товстоногова и Д. М. Шварц по произведениям А. Е. Корнейчука, Н. Ф. Погодина, М. Ф. Шатрова, В. Т. Логинова. Постановка Г. А. Товстоногова и Ю. Е. Аксенова — Пятаков
  — «Сёстры» Л. Разумовской, постановка Г. С. Егорова — Куликов
  — «Смерть Тарелкина» А. Колкера по пьесе А. В. Сухово-Кобылина; постановка Г. А. Товстоногова — Варравин

Работы на телевидении 
 1964 — Чайка (фильм-спектакль) — Тригорин
 1968 — Юморески Валентина Катаева (фильм-спектакль) — Завьялов
 1969 —  Правду! Ничего, кроме правды! (фильм-спектакль) — Альберт Рис Вильямс
 1969 — «Смерть Вазир-Мухтара» по Ю. Тынянову; режиссёры Р. Сирота и В. Рецептер (телеспектакль) — Николай I
 1973 — Хроника одной репетиции (фильм-спектакль) — архиепископ
 1978 — Ханума (фильм-спектакль) — Микич Котрянц
 1980 — В поте лица своего (фильм-спектакль) — Булатов
 1986 — БДТ тридцать лет спустя (фильм-спектакль) — гость с Кавказа
 1986 — Пиквикский клуб (фильм-спектакль) — Додсон

Фильмография 

  — Большая семья — Антон Ильич Журбин
 1954 — Кортик — Владимир Владимирович Терентьев, старший лейтенант
  — Овод — Джованни Болла
 1955 — Двенадцатая ночь — герцог Орсино
  — Медовый месяц —  поклонник Людочки
 1956 — Тропою грома
  — Екатерина Воронина — Юрий Александрович Мостовой
 1957 — Двое из одного квартала — Ахмед
 1957 — Сёстры — Иван Ильич Телегин
  — Восемнадцатый год — Иван Ильич Телегин
 1958 — Евгений Онегин — Евгений Онегин
  — Хмурое утро — Иван Ильич Телегин
  — Вдали от Родины — Генрих фон Гольдринг, он же лейтенант Гончаренко
 1960 — Пиковая дама — Томский
  — Самые первые
  — Сейм выходит из берегов — Кандыба
  — Гамлет — Гильденстерн  — Заговор послов — Сидней Рейли  — Комитет девятнадцати
 1972 — Тайник у Красных камней — Сергей Сергеевич Грибов — — Рождённая революцией — Нил Алексеевич Колычев  — Прошу слова — Владимир Викентьевич, главный архитектор города 1977 — Запасной аэродром
  — Осенний марафон — Шершавников  — Васса — Сергей Петрович Железнов, муж Вассы  — Кармелюк — Пигловский  — Последняя дорога — Вяземский  — Большая игра — Зеккер''

Примечания

Ссылки 

Персоналии:БДТ им. Товстоногова
Похороненные на Большеохтинском кладбище